

Geografia 
 Francia
 Massac – comune situato nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania
 Massac – comune situato nel dipartimento della Charente Marittima nella regione della Nuova Aquitania
 Massac-Séran – comune situato nel dipartimento del Tarn nella regione dell'Occitania
 Stati Uniti d'America
 Massac – centro abitato del Kentucky
 Contea di Massac – contea dell'Illinois